Sainte-Geneviève ist die Bezeichnung folgender Orte: 
 Ste. Genevieve (Missouri), Verwaltungssitz des Ste. Genevieve County, USA

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Geneviève (Aisne), Département Aisne
 Sainte-Geneviève (Manche), Département Manche
 Sainte-Geneviève (Meurthe-et-Moselle), Département Meurthe-et-Moselle
 Sainte-Geneviève (Oise), Département Oise
 Sainte-Geneviève (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), Département Essonne
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret), Département Loiret
 Sainte-Geneviève-lès-Gasny, Département Eure
 Sainte-Geneviève-sur-Argence, Département Aveyron
 Marizy-Sainte-Geneviève, Département Aisne

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Sainte-Geneviève-des-Bois, Département Essonne

Orte in Kanada:
 Sainte-Geneviève (Montreal), früher eigenständige Gemeinde, jetzt Stadtteil von Montreal
 Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Provinz Québec
 Sainte-Geneviève-de-Berthier, Provinz Québec

Siehe auch:
 Abtei Sainte-Geneviève in Paris
 Bibliothek Sainte-Geneviève, Paris 
 Sainte-Geneviève-des-Bois
 Genoveva von Paris